En el folclore y en universos de ficción, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo cuando la luna entra en fase de luna llena.

El término hombre lobo también puede referirse a:

Títulos de películas:

 El hombre lobo, película estadounidense de 1941.
 El hombre lobo, película estadounidense de 2010, remake de la anterior.
 La maldición del hombre lobo, película británica de 1961.
 Un hombre lobo americano en Londres, película estadounidense de 1981.
 Un hombre lobo americano en París, película estadounidense de 1997, secuela de la anterior.

Títulos de series de televisión:

 Werewolf (en México: El hombre lobo)

Juegos de rol:

 Hombre lobo: El Apocalipsis, un juego de rol publicado en 1992;
 Hombre lobo: El Exilio, un juego de rol publicado en 2005.

En universos de ficción:

 Dance in the Vampire Bund, serie de anime en la cual los hombres lobo son cruciales en la historia.
 Ginei Morioka, hombre lobo ficticio del anime Rosario + Vampire.
 Hombre lobo, tal como se lo describe en el universo de Narnia.